Юрий Константинович Бибилашвили (26 февраля 1935, Москва — 4 декабря 2018, там же) — советский и российский учёный в области физикохимии, член-корреспондент РАН (2000).

Биография 
Окончил МИФИ по специальности «конструирование и эксплуатация физико-энергетических установок».

С 1962 по 2013 год работал во ВНИИНМ (Всероссийский НИИ неорганических материалов им. А. А. Бочвара). Директор отделения, с 1993 по 2001 год заместитель генерального директора, в 2002—2007 годах главный научный сотрудник, с 2007 по 2013 год советник генерального директора ВНИИНМ.

Специалист в области разработки конструкций и технологии производства тепловыделяющих элементов для реакторных установок атомных электростанций.

Доктор технических наук. Профессор МИФИ. Член-корреспондент РАН (2000).

Соавтор 3 книг, одной монографии, одного учебного пособия, 21 изобретения, три из которых запатентованы за рубежом.

Награды и премии 
 Лауреат Ленинской премии (1984).
 Лауреат Государственной премии СССР (1974).
 заслуженный деятель науки и техники РСФСР.

Литература 
 Кто есть кто в атомной энергетике и промышленности России. Центральный научно-исследовательский институт управления, экономики и информации Минатома России, Информационная ассоциация предприятий атомной энергетики и промышленности «ИНФОРМ-АТОМ». Изд-во «Титул», 1995 — Всего страниц: 517
 Решетников Ф. Г. Этапы большого пути. М., 2001.

Ссылки 
 

Выпускники МИФИ
Преподаватели МИФИ